Turniej indywidualny mężczyzn w łucznictwie podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 został rozegrany w dniach 9 - 14 sierpnia 2008 roku na w Olimpijskiej Arenie Łucznictwa w Pekinie. W rywalizacji wzięło udział 64 zawodników.

Zasady turnieju 
W rundzie rankingowej zawodnicy strzelali z linii oddalonej od celu o 70 metrów. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Runda rankingowa pozwliła wyłonić rozstawienie zawodników w fazie pucharowej.

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

Runda meczowa - 12 strzały Terminarz 
Czas w Pekinie (UTC+8)

 Rezultaty 

 Runda rankingowa 

 Turniej główny  Faza początkowaFaza finałowa'

Bibliografia 
 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008